Cratere Huxley – cratere lunare
 Cratere Huxley – cratere su Marte